Фарагут има више значења:
 Фарагут (Ајова)
 Фарагут (Тенеси)